Robert Bertie, I duca di Ancaster e Kesteven – nobile e militare britannico
 Robert Bertie, IV duca di Ancaster e Kesteven – nobile e militare britannico